, virologiste américain qui a participé à l'identification de la rickettsialpox ;
 Robert Hübner (1948-), joueur d'échecs, papyrologue et écrivain allemand.